Velika nagrada Velike Britanije 2005 je bila enajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2005. Odvijala se je 10. julija 2005.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 5
|  Fernando Alonso
| Renault
| 1:19,905
|align="center"| —
|-
! 2
| 9
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 1:19,932
| +0,027
|-
! 3
| 3
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 1:20,207
| +0,302
|-
! 4
| 10
|  Juan Pablo Montoya
| McLaren-Mercedes
| 1:20,382
| +0,477
|-
! 5
| 16
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 1:20,459
| +0,554
|-
! 6
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:20,906
| +1,001
|-
! 7
| 6
|  Giancarlo Fisichella
| Renault
| 1:21,010
| +1,105
|-
! 8
| 4
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 1:21,114
| +1,209
|-
! 9
| 17
|  Ralf Schumacher
| Toyota
| 1:21,191
| +1,286
|-
! 10
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:21,275
| +1,370
|-
! 11
| 11
|  Jacques Villeneuve
| Sauber-Petronas
| 1:21,352
| +1,447
|-
! 12
| 7
|  Mark Webber
| Williams-BMW
| 1:21,997
| +2,092
|-
! 13
| 14
|  David Coulthard
| Red Bull-Cosworth
| 1:22,108
| +2,203
|-
! 14
| 8
|  Nick Heidfeld
| Williams-BMW
| 1:22,117
| +2,212
|-
! 15
| 15
|  Christian Klien
| Red Bull-Cosworth
| 1:22,207
| +2,302
|-
! 16
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 1:22,495
| +2,590
|-
! 17
| 19
|  Narain Karthikeyan
| Jordan-Toyota
| 1:23,583
| +3,678
|-
! 18
| 21
|  Christijan Albers
| Minardi-Cosworth
| 1:24,576
| +4,671
|-
! 19
| 20
|  Patrick Friesacher
| Minardi-Cosworth
| 1:25,566
| +5,661
|-
! 20
| 18
|  Tiago Monteiro
| Jordan-Toyota
| brez časa
|
|}

Dirka 

|-
! 1
| 10
|  Juan Pablo Montoya
| McLaren-Mercedes
| 60
| 1:24:29,588
| 3
| 10
|-
! 2
| 5
|  Fernando Alonso
| Renault
| 60
| + 2,739 s
| 1
| 8
|-
! 3
| 9
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 60
| + 14,436 s
| 12
| 6
|-
! 4
| 6
|  Giancarlo Fisichella
| Renault
| 60
| + 17,914 s
| 6
| 5
|-
! 5
| 3
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 60
| + 40,264 s
| 2
| 4
|-
! 6
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 60
| + 1:15,322
| 9
| 3
|-
! 7
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 60
| + 1:16,567
| 5
| 2
|-
! 8
| 17
|  Ralf Schumacher
| Toyota
| 60
| + 1:19,212
| 8
| 1
|-
! 9
| 16
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 60
| + 1:20,851
| 4
|
|-
! 10
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 59
| +1 krog
| 16
|
|-
! 11
| 7
|  Mark Webber
| Williams-BMW
| 59
| +1 krog
| 11
|
|-
! 12
| 8
|  Nick Heidfeld
| Williams-BMW
| 59
| +1 krog
| 14
|
|-
! 13
| 14
|  David Coulthard
| Red Bull-Cosworth
| 59
| +1 krog
| 13
|
|-
! 14
| 11
|  Jacques Villeneuve
| Sauber-Petronas
| 59
| +1 krog
| 10
|
|-
! 15
| 15
|  Christian Klien
| Red Bull-Cosworth
| 59
| +1 krog
| 15
|
|-
! 16
| 4
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 58
| +2 kroga
| 7
|
|-
! 17
| 18
|  Tiago Monteiro
| Jordan-Toyota
| 58
| +2 kroga
| 20
|
|-
! 18
| 21
|  Christijan Albers
| Minardi-Cosworth
| 57
| +3 krogi
| 18
|
|-
! 19
| 20
|  Patrick Friesacher
| Minardi-Cosworth
| 56
| +4 krogi
| 19
|
|-
! Ods
| 19
|  Narain Karthikeyan
| Jordan-Toyota
| 10
| El. sistem
| 17
|
|}

Opombe 

 Najboljši štartni položaj: Fernando Alonso 1:19.905
 Že drugo dirko zapored, je dobil Kimi Räikkönen pribitek desetih mest zaradi menjave motorja.
 Tiago Monteiro ni dokončal kvalifikacijskega kroga po tem, ko je dobil kazen desetih mest pribitka zaradi menjave motorja.

Formula 1 sezona 2005
2005